

Кашкарово — село, Зілаїрський район, Башкортостан
 Кашкарово — присілок, Міякинський район, Башкортостан
 Кашкарово — село, Чекмагушівський район, Башкортостан